Rio Jacutinga ist der Name von Flüssen in Brasilien:

 Rio Jacutinga (Chopim): Nebenfluss des Rio Chopim im Süden von Paraná
 Rio Jacutinga (Corumbataí): Nebenfluss des Rio Corumbataí im Westen von Paraná
 Rio Jacutinga (Iguaçu): Nebenfluss des Rio Iguaçu im Süden von Paraná
 Ribeirão Jacutinga: linker Nebenfluss des Rio Ivaí im Norden von Paraná
 Ribeirão da Jacutinga: rechter Nebenfluss des Rio Ivaí im Norden von Paraná
 Rio Jacutinga (Tibaji): Nebenfluss des Rio Tibaji im Norden von Paraná